Český dům je označení více budov:
 Český dům (Moskva)
 Český dům (Ostrava)